Нацука Йосіхіро
 5915 Йосіхіро
 Оуті Йосіхіро